Gurlitt puede referirse a:

 Manfred Gurlitt
 Cornelius Gurlitt